Quindt ist der Familienname folgender Personen:

 Norman Quindt (* 1996), deutscher Fußballtorhüter
 William Quindt (1898–1969), deutscher Journalist und Schriftsteller